Gariepdam (plaats), plaats in Zuid-Afrika
 Gariepdam (waterkering), dam in Zuid-Afrika